Shyla Jennings (Stuttgart, Baden-Württemberg, 16 de junho de 1989) é uma atriz pornográfica alemã.

Premiações e Indicações

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da Alemanha
Naturais de Stuttgart
Imigrantes alemães nos Estados Unidos